Metilbromid je organska kemijska spojina, ki ima formulo C H3 Br. Je brez barve in vonja. Je strupen plin, ki so ga uporabljali v kmetijstvu kot pesticid za uničevanje škodljivcev. Večina držav ga je v letu 2000 ukinila.

Je strupen plin in je označen, da je nevaren. CAS številka je 74-83-9. Človeku je nevaren pri vdihavanju, ker lahko nastane omotica, glavobol, bolečine v trebuhu, bruhanje, izguba govora ter nekoordinirano dihanje. Na koži lahko povzroči mravljinčenje, srbenje, pekoč občutek, rdečico, v stiku s tekočino pa ozebline. V stiku z očmi lahko povroči rdečico zamegljen vid in začasno izgubo vida.

Fizikalne in kemijske lastnosti 
Je plin, ki je težji od zraka in je brez vonja. Ni spontano gorljiv, vendar pa predstavlja nevarnost, kadar je izpostavljen iskri ali plamenu. Čeprav je stabilen pri normalni temperaturi in pritisku, ko pa se segreje pa pride do razkroja. Takrat metilbromid oddaja zelo strupene in jedke pline. Topnost v topilih: Meša se z etanolom, etrom, dobro je topien z bencinom in ogljikovim tetrakloridom. Topnost v vodi: Metilbromid je slabo topen v vodi. Tališče ima pri 93,6 Cº, vrelišče ima pri 3.56 Cº.

Ukrepi za prvo pomoč: 
 Vdihovanje
Ponesrečenca je treba spraviti na svež zrak. Potrebno mu je dati umetno dihanje in takoj poklicati zdravniško pomoč. 

 Stik s kožo in očmi
Pri ozeblinah je treba izpirati z obilico vode in nikakor ne smemo odstraniti oblačil. Kožo je treba sprati z vodo. Poklicati je treba zdravniško pomoč. Oči je treba spirati z večjo količino vode in odstraniti kontaktne leče. Nato se je treba posvetovati z zdravnikom.

Ukrepi ob požaru: 
Lahko povzroči eksplozijo, če pride v stik z aluminijem, cinkom in magnezijem. Uporabljati je treba gasilska sredstva za gašenje. Potrebna je varovalna obleka in izolacijske rokavice.

Obstojnost in reaktivnost 
Nevarnost požara in eksplozije lahko nastane, ko pride v stik zaluminijem, cinkom in magnezijem.

Toksikološki podatki 
Akutna strupenost LC50 vdihavnje pri podganah je 3120 ppm/15 minut, morski prašički pa 300 ppm/9 ur. LD50 podganam so dajali v tekočem stanju 20 ml/L, dermalno LD50 za zajce je 15 ppm. Pri ljudeh se metilbromid hitro absorbira skozi pljuča. Večina težav se pojavi z vdihavanjem. Lahko povzroči ogromno mehurjev, ki pa niso tako globoki, da bi uničili vse plasti kože.

Ekotoksikološki podatki 
Metilbromid je zmerno strupen za vodne organizme. Akutna strupenost za nekatere sladkovodne ribe se lahko pojavi v koncentraciji 11 ppm, za morske ribe pa je potrebna koncentracija 12 ppm. Če se uporablja zmerno predstavlja majhno tveganje za vodne vrste. Ni strupen za večino rastlin.

Odstranjevanje 
Ob razlitju se je treba odstraniti z nevarnega območja. Delo je treba prepustiti strokovnjakom. Potrebno je prezračevanje. Nikoli ne smemo uporabljati neposrednega vodnega curka na tekočino. Potrebna je popolna zaščitna oprema in dihalna maska.

Plini
Nevarne snovi